|-
|(66001)||1998 OG1|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,109|| align=right|11,80|| align=right|4,359||MBA||17. julij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(66002)||1998 OL5|| align=right|16,0|| align=right|2,215|| align=right|0,156|| align=right|4,68|| align=right|3,295||MBA||29. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66003)||1998 OX6|| align=right|13,3|| align=right|2,859|| align=right|0,069|| align=right|11,82|| align=right|4,834||MBA||20. julij 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66004)||1998 OV9|| align=right|15,1|| align=right|3,198|| align=right|0,144|| align=right|5,79|| align=right|5,717||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66005)||1998 OA12|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,237|| align=right|13,83|| align=right|4,598||MBA||22. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66006)||1998 OW13|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,188|| align=right|6,73|| align=right|3,543||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66007)||1998 PO|| align=right|13,2|| align=right|2,750|| align=right|0,069|| align=right|4,39|| align=right|4,559||MBA||3. avgust 1998||Mallorca||A. Lopez
|-
|(66008)||1998 QH2|| align=right|16,0|| align=right|1,427|| align=right|0,363|| align=right|61,02|| align=right|1,704||APL||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66009)||1998 QZ8|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,041|| align=right|9,05|| align=right|4,395||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66010)||1998 QO15|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,136|| align=right|7,94|| align=right|5,372||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66011)||1998 QR17|| align=right|13,8|| align=right|2,752|| align=right|0,041|| align=right|4,15|| align=right|4,564||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66012)||1998 QM23|| align=right|14,8|| align=right|2,752|| align=right|0,145|| align=right|11,77|| align=right|4,564||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66013)||1998 QC24|| align=right|13,6|| align=right|2,942|| align=right|0,067|| align=right|10,98|| align=right|5,045||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66014)||1998 QW24|| align=right|14,7|| align=right|2,960|| align=right|0,131|| align=right|8,60|| align=right|5,091||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66015)||1998 QW25|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,153|| align=right|8,69|| align=right|4,690||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66016)||1998 QX27|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,151|| align=right|7,98|| align=right|5,315||MBA||24. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66017)||1998 QC30|| align=right|14,6|| align=right|2,982|| align=right|0,054|| align=right|8,32|| align=right|5,149||MBA||26. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66018)||1998 QA31|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,088|| align=right|8,99|| align=right|5,242||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66019)||1998 QE31|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,131|| align=right|8,24|| align=right|5,038||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66020)||1998 QN31|| align=right|17,3|| align=right|2,352|| align=right|0,229|| align=right|3,04|| align=right|3,605||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66021)||1998 QZ34|| align=right|15,0|| align=right|2,906|| align=right|0,182|| align=right|12,46|| align=right|4,953||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66022)||1998 QU42|| align=right|13,5|| align=right|3,003|| align=right|0,077|| align=right|9,72|| align=right|5,204||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66023)||1998 QS43|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,187|| align=right|5,56|| align=right|3,522||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66024)||1998 QZ45|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,120|| align=right|7,48|| align=right|4,670||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66025)||1998 QP46|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,151|| align=right|8,79|| align=right|5,104||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66026)||1998 QK48|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,078|| align=right|9,04|| align=right|5,115||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66027)||1998 QH49|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,164|| align=right|13,78|| align=right|5,138||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66028)||1998 QU51|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,176|| align=right|4,10|| align=right|5,359||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66029)||1998 QC61|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,166|| align=right|15,19|| align=right|5,635||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66030)||1998 QY64|| align=right|14,4|| align=right|2,775|| align=right|0,276|| align=right|11,08|| align=right|4,622||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66031)||1998 QE68|| align=right|14,7|| align=right|2,687|| align=right|0,172|| align=right|10,66|| align=right|4,404||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66032)||1998 QK68|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,135|| align=right|13,93|| align=right|5,348||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66033)||1998 QV69|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,160|| align=right|7,79|| align=right|5,306||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66034)||1998 QY69|| align=right|13,7|| align=right|2,743|| align=right|0,136|| align=right|8,57|| align=right|4,543||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66035)||1998 QA70|| align=right|15,3|| align=right|3,042|| align=right|0,098|| align=right|10,02|| align=right|5,305||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66036)||1998 QZ73|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,276|| align=right|9,34|| align=right|5,352||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66037)||1998 QD74|| align=right|14,4|| align=right|2,980|| align=right|0,056|| align=right|8,15|| align=right|5,144||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66038)||1998 QM74|| align=right|15,0|| align=right|3,092|| align=right|0,125|| align=right|7,57|| align=right|5,437||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66039)||1998 QS74|| align=right|14,1|| align=right|2,869|| align=right|0,088|| align=right|16,27|| align=right|4,860||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66040)||1998 QQ75|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,154|| align=right|15,57|| align=right|5,461||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66041)||1998 QZ77|| align=right|13,8|| align=right|3,146|| align=right|0,035|| align=right|16,71|| align=right|5,580||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66042)||1998 QA78|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,225|| align=right|11,53|| align=right|5,305||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66043)||1998 QH79|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,296|| align=right|10,90|| align=right|4,099||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66044)||1998 QU82|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,213|| align=right|9,01|| align=right|4,636||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66045)||1998 QJ84|| align=right|16,4|| align=right|3,001|| align=right|0,311|| align=right|8,00|| align=right|5,199||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66046)||1998 QJ85|| align=right|13,7|| align=right|2,924|| align=right|0,035|| align=right|15,47|| align=right|5,000||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66047)||1998 QL85|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,237|| align=right|15,84|| align=right|5,483||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66048)||1998 QU85|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,090|| align=right|15,65|| align=right|5,298||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66049)||1998 QB86|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,195|| align=right|15,41|| align=right|5,334||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66050)||1998 QB87|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,131|| align=right|15,78|| align=right|5,660||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66051)||1998 QC87|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,119|| align=right|9,22|| align=right|5,106||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66052)||1998 QM87|| align=right|14,7|| align=right|3,057|| align=right|0,188|| align=right|16,29|| align=right|5,345||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66053)||1998 QN87|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,156|| align=right|11,31|| align=right|5,107||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66054)||1998 QY88|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,047|| align=right|9,07|| align=right|5,140||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66055)||1998 QQ90|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,184|| align=right|21,00|| align=right|5,468||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66056)||1998 QM95|| align=right|14,6|| align=right|2,984|| align=right|0,148|| align=right|9,31|| align=right|5,153||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66057)||1998 QP96|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,105|| align=right|9,67|| align=right|5,107||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66058)||1998 QQ97|| align=right|14,6|| align=right|3,006|| align=right|0,111|| align=right|10,85|| align=right|5,212||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66059)||1998 QZ100|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,274|| align=right|2,64|| align=right|5,374||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66060)||1998 QB103|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,171|| align=right|6,08|| align=right|5,574||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66061)||1998 QN104|| align=right|16,6|| align=right|2,324|| align=right|0,189|| align=right|5,85|| align=right|3,543||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66062)||1998 RG1|| align=right|12,9|| align=right|3,171|| align=right|0,198|| align=right|10,06|| align=right|5,647||MBA||10. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(66063)||1998 RO1|| align=right|18,1|| align=right|,991|| align=right|0,721|| align=right|22,67|| align=right|,987||ATN BIN||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66064)||1998 RW4|| align=right|16,3|| align=right|1,963|| align=right|0,089|| align=right|22,58|| align=right|2,749||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66065)||1998 RB13|| align=right|15,2|| align=right|3,108|| align=right|0,177|| align=right|1,16|| align=right|5,477||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66066)||1998 RO18|| align=right|15,0|| align=right|3,004|| align=right|0,171|| align=right|13,77|| align=right|5,205||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66067)||1998 RM19|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,152|| align=right|6,13|| align=right|4,570||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66068)||1998 RG26|| align=right|13,6|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|12,48|| align=right|4,532||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66069)||1998 RK42|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,096|| align=right|8,48|| align=right|5,360||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66070)||1998 RP46|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,247|| align=right|3,34|| align=right|3,554||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66071)||1998 RS48|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,213|| align=right|1,85|| align=right|5,119||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66072)||1998 RW48|| align=right|15,2|| align=right|2,900|| align=right|0,101|| align=right|1,44|| align=right|4,938||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66073)||1998 RJ50|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,209|| align=right|1,83|| align=right|5,357||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66074)||1998 RZ50|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,183|| align=right|16,51|| align=right|5,496||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66075)||1998 RT51|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,084|| align=right|5,14|| align=right|5,658||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66076)||1998 RD53|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,048|| align=right|9,81|| align=right|5,174||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66077)||1998 RL53|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,080|| align=right|9,63|| align=right|5,377||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66078)||1998 RW53|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,050|| align=right|16,50|| align=right|5,572||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66079)||1998 RA54|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,105|| align=right|10,18|| align=right|5,379||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66080)||1998 RV56|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,146|| align=right|3,94|| align=right|5,644||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66081)||1998 RY56|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,258|| align=right|2,11|| align=right|5,331||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66082)||1998 RZ58|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,077|| align=right|1,38|| align=right|5,395||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66083)||1998 RW61|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,060|| align=right|1,26|| align=right|5,310||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66084)||1998 RY63|| align=right|14,0|| align=right|3,176|| align=right|0,075|| align=right|9,72|| align=right|5,659||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66085)||1998 RG67|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,152|| align=right|3,64|| align=right|5,626||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66086)||1998 RL69|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,070|| align=right|10,43|| align=right|5,386||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66087)||1998 RW69|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,264|| align=right|2,74|| align=right|5,378||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66088)||1998 RE71|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,167|| align=right|5,62|| align=right|5,350||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66089)||1998 RQ73|| align=right|14,2|| align=right|3,004|| align=right|0,152|| align=right|3,18|| align=right|5,206||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66090)||1998 RQ75|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,089|| align=right|10,89|| align=right|5,399||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66091)||1998 RM76|| align=right|14,0|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|11,21|| align=right|5,372||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66092)||1998 SD|| align=right|14,9|| align=right|1,936|| align=right|0,018|| align=right|19,37|| align=right|2,692||MBA||16. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(66093)||1998 SG|| align=right|14,1|| align=right|2,756|| align=right|0,112|| align=right|10,36|| align=right|4,574||MBA||16. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66094)||1998 SY1|| align=right|15,8|| align=right|3,124|| align=right|0,144|| align=right|7,32|| align=right|5,521||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66095)||1998 SP6|| align=right|15,4|| align=right|2,992|| align=right|0,112|| align=right|8,81|| align=right|5,174||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66096)||1998 SS6|| align=right|15,1|| align=right|2,862|| align=right|0,078|| align=right|15,58|| align=right|4,841||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66097)||1998 SB11|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,101|| align=right|8,94|| align=right|5,310||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66098)||1998 SV12|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,197|| align=right|27,34|| align=right|5,499||MBA||23. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(66099)||1998 SQ13|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,206|| align=right|0,79|| align=right|5,456||MBA||23. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66100)||1998 SG17|| align=right|14,9|| align=right|3,165|| align=right|0,203|| align=right|2,29|| align=right|5,631||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66101)||1998 SK22|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,167|| align=right|4,96|| align=right|5,625||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(66102)||1998 SR22|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,123|| align=right|6,79|| align=right|5,605||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(66103)||1998 SJ24|| align=right|14,6|| align=right|2,876|| align=right|0,063|| align=right|3,77|| align=right|4,878||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66104)||1998 SB25|| align=right|16,6|| align=right|2,488|| align=right|0,236|| align=right|5,09|| align=right|3,924||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66105)||1998 SW25|| align=right|14,9|| align=right|3,033|| align=right|0,220|| align=right|5,54|| align=right|5,280||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66106)||1998 SJ26|| align=right|13,4|| align=right|3,136|| align=right|0,189|| align=right|14,95|| align=right|5,552||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66107)||1998 SM27|| align=right|16,0|| align=right|1,890|| align=right|0,100|| align=right|21,33|| align=right|2,599||MBA||24. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(66108)||1998 SX34|| align=right|16,4|| align=right|1,957|| align=right|0,078|| align=right|23,19|| align=right|2,737||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66109)||1998 SB35|| align=right|16,7|| align=right|1,959|| align=right|0,062|| align=right|21,86|| align=right|2,742||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66110)||1998 SQ37|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,119|| align=right|2,28|| align=right|5,132||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66111)||1998 SY39|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,053|| align=right|6,83|| align=right|3,606||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66112)||1998 SP45|| align=right|16,9|| align=right|2,199|| align=right|0,122|| align=right|4,07|| align=right|3,261||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66113)||1998 SG55|| align=right|14,9|| align=right|3,101|| align=right|0,168|| align=right|0,89|| align=right|5,459||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66114)||1998 SG68|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,089|| align=right|14,82|| align=right|5,455||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66115)||1998 ST68|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,145|| align=right|17,17|| align=right|5,502||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66116)||1998 SU68|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,172|| align=right|22,03|| align=right|5,610||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66117)||1998 SV69|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,153|| align=right|8,94|| align=right|3,676||MBA||21. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66118)||1998 SL71|| align=right|14,7|| align=right|3,022|| align=right|0,145|| align=right|2,35|| align=right|5,253||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66119)||1998 SE72|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,117|| align=right|6,10|| align=right|5,738||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66120)||1998 SF74|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,208|| align=right|3,08|| align=right|3,707||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66121)||1998 SF81|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|9,76|| align=right|5,129||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66122)||1998 SC87|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,204|| align=right|13,23|| align=right|4,391||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66123)||1998 SD87|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,051|| align=right|8,44|| align=right|5,526||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66124)||1998 SC111|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,171|| align=right|3,61|| align=right|5,445||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66125)||1998 SA112|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,136|| align=right|6,00|| align=right|5,649||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66126)||1998 SX112|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,193|| align=right|14,23|| align=right|4,253||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66127)||1998 SQ114|| align=right|14,9|| align=right|3,072|| align=right|0,116|| align=right|3,30|| align=right|5,383||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66128)||1998 SV114|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,185|| align=right|1,92|| align=right|5,637||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66129)||1998 SA117|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,111|| align=right|8,20|| align=right|5,487||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66130)||1998 SM117|| align=right|13,5|| align=right|3,096|| align=right|0,119|| align=right|16,09|| align=right|5,446||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66131)||1998 SA123|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,191|| align=right|0,47|| align=right|5,428||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66132)||1998 SP126|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,094|| align=right|10,04|| align=right|5,378||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66133)||1998 SR127|| align=right|13,5|| align=right|3,092|| align=right|0,071|| align=right|10,95|| align=right|5,436||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66134)||1998 SV127|| align=right|15,3|| align=right|3,063|| align=right|0,170|| align=right|5,75|| align=right|5,359||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66135)||1998 SX131|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,166|| align=right|6,71|| align=right|5,437||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66136)||1998 SN133|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,214|| align=right|4,61|| align=right|5,525||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66137)||1998 SR136|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,154|| align=right|4,51|| align=right|3,579||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66138)||1998 SE137|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,167|| align=right|6,50|| align=right|5,649||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66139)||1998 SH138|| align=right|15,7|| align=right|3,078|| align=right|0,243|| align=right|0,68|| align=right|5,400||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66140)||1998 SQ139|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,077|| align=right|8,38|| align=right|5,395||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66141)||1998 SG142|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,169|| align=right|5,56|| align=right|3,558||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66142)||1998 SN145|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,237|| align=right|1,85|| align=right|3,714||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66143)||1998 SE161|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,099|| align=right|10,20|| align=right|5,354||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66144)||1998 SJ171|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,239|| align=right|2,94|| align=right|4,026||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66145)||1998 TM|| align=right|14,2|| align=right|3,102|| align=right|0,136|| align=right|9,06|| align=right|5,463||MBA||10. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66146)||1998 TU3|| align=right|14,7|| align=right|,788|| align=right|0,484|| align=right|5,41|| align=right|,699||ATN||13. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66147)||1998 TC10|| align=right|13,7|| align=right|3,238|| align=right|0,143|| align=right|1,54|| align=right|5,825||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66148)||1998 TD11|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,058|| align=right|4,45|| align=right|4,682||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66149)||1998 TS33|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,138|| align=right|2,33|| align=right|5,610||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66150)||1998 UF|| align=right|15,8|| align=right|1,862|| align=right|0,070|| align=right|22,07|| align=right|2,541||MBA||17. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(66151)||1998 UL|| align=right|13,8|| align=right|2,965|| align=right|0,071|| align=right|9,34|| align=right|5,104||MBA||16. oktober 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(66152)||1998 UU|| align=right|15,5|| align=right|1,912|| align=right|0,077|| align=right|19,49|| align=right|2,642||MBA||16. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(66153)||1998 UV|| align=right|15,8|| align=right|1,956|| align=right|0,097|| align=right|17,49|| align=right|2,736||MBA||16. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(66154)||1998 UK19|| align=right|17,0|| align=right|1,953|| align=right|0,085|| align=right|20,09|| align=right|2,729||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66155)||1998 UR24|| align=right|15,1|| align=right|3,164|| align=right|0,232|| align=right|2,41|| align=right|5,626||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66156)||1998 UV25|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,125|| align=right|10,47|| align=right|4,532||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66157)||1998 UJ26|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,181|| align=right|5,86|| align=right|5,627||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66158)||1998 UJ27|| align=right|14,8|| align=right|3,161|| align=right|0,082|| align=right|10,21|| align=right|5,618||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66159)||1998 UN36|| align=right|14,1|| align=right|3,181|| align=right|0,039|| align=right|9,56|| align=right|5,673||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66160)||1998 UC38|| align=right|14,1|| align=right|2,748|| align=right|0,101|| align=right|9,83|| align=right|4,554||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66161)||1998 UG40|| align=right|14,3|| align=right|3,119|| align=right|0,173|| align=right|3,92|| align=right|5,506||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66162)||1998 UG49|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,075|| align=right|13,07|| align=right|4,203||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66163)||1998 VB|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,242|| align=right|1,69|| align=right|3,486||MBA||7. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66164)||1998 VC8|| align=right|14,1|| align=right|2,991|| align=right|0,125|| align=right|10,77|| align=right|5,173||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66165)||1998 VF10|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,174|| align=right|4,08|| align=right|3,715||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66166)||1998 VL25|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,193|| align=right|1,09|| align=right|3,576||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66167)||1998 VG28|| align=right|13,6|| align=right|3,142|| align=right|0,204|| align=right|13,18|| align=right|5,570||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66168)||1998 VK28|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,215|| align=right|4,92|| align=right|3,709||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66169)||1998 VO29|| align=right|14,6|| align=right|2,999|| align=right|0,275|| align=right|2,06|| align=right|5,192||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66170)||1998 VJ30|| align=right|13,5|| align=right|3,161|| align=right|0,156|| align=right|12,22|| align=right|5,620||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66171)||1998 VW36|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,162|| align=right|10,66|| align=right|5,567||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66172)||1998 VX45|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,142|| align=right|9,80|| align=right|5,763||MBA||14. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66173)||1998 VE50|| align=right|14,8|| align=right|3,194|| align=right|0,124|| align=right|12,54|| align=right|5,708||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66174)||1998 VZ52|| align=right|13,5|| align=right|3,249|| align=right|0,043|| align=right|20,87|| align=right|5,856||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66175)||1998 WD4|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,217|| align=right|2,70|| align=right|3,650||MBA||20. november 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(66176)||1998 WR4|| align=right|15,9|| align=right|1,947|| align=right|0,138|| align=right|22,71|| align=right|2,716||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(66177)||1998 WE5|| align=right|14,1|| align=right|3,162|| align=right|0,145|| align=right|14,23|| align=right|5,623||MBA||21. november 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(66178)||1998 WL13|| align=right|14,0|| align=right|3,179|| align=right|0,140|| align=right|12,13|| align=right|5,666||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66179)||1998 WB14|| align=right|17,0|| align=right|2,321|| align=right|0,205|| align=right|0,22|| align=right|3,535||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66180)||1998 WD14|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,078|| align=right|3,18|| align=right|4,604||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66181)||1998 WL17|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,138|| align=right|3,23|| align=right|3,677||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66182)||1998 WC23|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,026|| align=right|2,04|| align=right|4,100||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66183)||1998 WJ33|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,264|| align=right|14,18|| align=right|5,509||MBA||23. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66184)||1998 XW2|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,195|| align=right|4,26|| align=right|3,511||MBA||9. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66185)||1998 XM47|| align=right|12,7|| align=right|3,142|| align=right|0,164|| align=right|12,82|| align=right|5,567||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66186)||1998 XS49|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,183|| align=right|12,63|| align=right|4,123||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66187)||1998 XS73|| align=right|13,0|| align=right|4,009|| align=right|0,154|| align=right|7,69|| align=right|8,027||HLD||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66188)||1998 XK79|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,201|| align=right|19,40|| align=right|5,676||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66189)||1998 XA97|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,120|| align=right|7,00|| align=right|3,520||MBA||12. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(66190)||1998 YX5|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,122|| align=right|5,37|| align=right|3,863||MBA||22. december 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(66191)||1998 YS6|| align=right|13,8|| align=right|3,106|| align=right|0,168|| align=right|0,13|| align=right|5,473||MBA||19. december 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(66192)||1998 YW10|| align=right|15,6|| align=right|2,163|| align=right|0,076|| align=right|3,22|| align=right|3,181||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66193)||1999 AF22|| align=right|15,1|| align=right|2,633|| align=right|0,167|| align=right|4,82|| align=right|4,271||MBA||13. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66194)||1999 AT23|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,270|| align=right|23,67|| align=right|3,501||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66195)||1999 AN25|| align=right|15,5|| align=right|1,942|| align=right|0,108|| align=right|18,71|| align=right|2,705||MBA||14. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66196)||1999 AE34|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,143|| align=right|4,32|| align=right|3,289||MBA||13. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66197)||1999 BO6|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,117|| align=right|3,70|| align=right|3,345||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66198)||1999 BH11|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,144|| align=right|2,78|| align=right|3,247||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66199)||1999 BF13|| align=right|15,1|| align=right|2,184|| align=right|0,156|| align=right|3,26|| align=right|3,227||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66200)||1999 BT13|| align=right|16,2|| align=right|2,162|| align=right|0,124|| align=right|4,25|| align=right|3,177||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66201)||1999 BC20|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,143|| align=right|14,31|| align=right|4,217||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66202)||1999 BJ21|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,116|| align=right|14,37|| align=right|4,191||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66203)||1999 BV24|| align=right|13,9|| align=right|3,024|| align=right|0,148|| align=right|10,02|| align=right|5,258||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66204)||1999 BA26|| align=right|15,8|| align=right|2,294|| align=right|0,257|| align=right|24,96|| align=right|3,473||MBA||28. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(66205)||1999 BJ27|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,245|| align=right|3,11|| align=right|4,600||MBA||16. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66206)||1999 BQ31|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,203|| align=right|2,02|| align=right|3,298||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|66207 Carpi||1999 CB1|| align=right|14,8|| align=right|2,984|| align=right|0,026|| align=right|6,85|| align=right|5,153||MBA||6. februar 1999||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(66208)||1999 CQ6|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,158|| align=right|5,51|| align=right|3,271||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66209)||1999 CC14|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,294|| align=right|4,12|| align=right|4,137||MBA||12. februar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(66210)||1999 CR14|| align=right|13,8|| align=right|2,694|| align=right|0,163|| align=right|12,89|| align=right|4,420||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66211)||1999 CA22|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,213|| align=right|13,79|| align=right|5,804||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66212)||1999 CS32|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,153|| align=right|6,29|| align=right|3,363||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66213)||1999 CQ33|| align=right|15,8|| align=right|2,651|| align=right|0,141|| align=right|1,52|| align=right|4,316||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66214)||1999 CO36|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,127|| align=right|12,56|| align=right|4,352||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66215)||1999 CP38|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,145|| align=right|1,53|| align=right|5,427||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66216)||1999 CJ42|| align=right|14,4|| align=right|2,899|| align=right|0,014|| align=right|3,35|| align=right|4,934||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66217)||1999 CZ42|| align=right|16,3|| align=right|2,220|| align=right|0,027|| align=right|1,96|| align=right|3,307||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66218)||1999 CU43|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,081|| align=right|10,81|| align=right|5,199||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66219)||1999 CR50|| align=right|12,6|| align=right|2,654|| align=right|0,117|| align=right|13,21|| align=right|4,323||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66220)||1999 CZ68|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,093|| align=right|6,40|| align=right|3,487||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66221)||1999 CH73|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,040|| align=right|4,51|| align=right|3,330||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66222)||1999 CV75|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,090|| align=right|8,35|| align=right|5,360||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66223)||1999 CE77|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,136|| align=right|14,56|| align=right|4,086||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66224)||1999 CG77|| align=right|16,7|| align=right|2,208|| align=right|0,130|| align=right|5,47|| align=right|3,280||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66225)||1999 CL79|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,140|| align=right|8,30|| align=right|3,434||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66226)||1999 CS89|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,090|| align=right|5,46|| align=right|3,306||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66227)||1999 CR109|| align=right|13,6|| align=right|3,980|| align=right|0,212|| align=right|7,02|| align=right|7,940||HLD||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66228)||1999 CY109|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,102|| align=right|5,74|| align=right|3,664||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66229)||1999 CH117|| align=right|15,3|| align=right|2,186|| align=right|0,069|| align=right|5,67|| align=right|3,232||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66230)||1999 CV117|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,193|| align=right|10,70|| align=right|5,360||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66231)||1999 CD125|| align=right|16,5|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|15,94|| align=right|4,273||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66232)||1999 CL135|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,173|| align=right|1,00|| align=right|3,413||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66233)||1999 CC156|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,209|| align=right|5,25|| align=right|3,364||MBA||14. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66234)||1999 CZ157|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,167|| align=right|4,23|| align=right|3,202||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66235)||1999 ET|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,170|| align=right|3,59|| align=right|3,521||MBA||6. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66236)||1999 EP3|| align=right|15,3|| align=right|2,202|| align=right|0,108|| align=right|7,74|| align=right|3,268||MBA||14. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66237)||1999 ET5|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,079|| align=right|4,95|| align=right|4,577||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(66238)||1999 FZ|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,163|| align=right|2,36|| align=right|3,470||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66239)||1999 FK2|| align=right|14,8|| align=right|2,946|| align=right|0,052|| align=right|11,60|| align=right|5,057||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66240)||1999 FJ9|| align=right|15,4|| align=right|2,169|| align=right|0,019|| align=right|5,55|| align=right|3,193||MBA||20. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66241)||1999 FN17|| align=right|16,2|| align=right|2,780|| align=right|0,062|| align=right|3,77|| align=right|4,633||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66242)||1999 FY17|| align=right|15,7|| align=right|2,722|| align=right|0,013|| align=right|8,42|| align=right|4,490||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66243)||1999 FV28|| align=right|15,3|| align=right|2,204|| align=right|0,182|| align=right|5,37|| align=right|3,271||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66244)||1999 FW28|| align=right|16,8|| align=right|2,297|| align=right|0,180|| align=right|2,72|| align=right|3,481||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66245)||1999 FH29|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,116|| align=right|6,69|| align=right|3,500||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66246)||1999 FC30|| align=right|16,2|| align=right|2,316|| align=right|0,141|| align=right|6,09|| align=right|3,524||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66247)||1999 FN34|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,154|| align=right|6,45|| align=right|3,438||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66248)||1999 FC37|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,107|| align=right|14,68|| align=right|4,165||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66249)||1999 FG48|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,142|| align=right|5,53|| align=right|3,444||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66250)||1999 GZ|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,125|| align=right|12,12|| align=right|4,205||MBA||4. april 1999||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov